А́мелл:

 Амелл, Робби (род. 1988) — канадский актёр.
 Амелл, Стивен (род. 1981) — канадский актёр.